La Expedición del general Long fue una serie de expediciones llevadas a cabo por el general James Long con motivo de anexar Texas a los Estados Unidos. En 1819 y 1820 realizó expediciones cuando Tejas era parte de España; sin embargo, en el año de 1821 Long continuó con ellas, pretendiendo la independencia de Tejas, enfrentándose a las fuerzas de México, que en esos momentos está en el proceso de transición entre el gobierno español y el imperial mexicano.

Expedición de 1821 
En Texas sobrevino un incidente al parecer exiguo y que por entonces no llamó mucho la atención ni despertó sospecha alguna sobre el porvenir. El 19 de septiembre de 1821 desembarca en la península de Bolívar  y se dirige al Presidio La Bahía una expedición de hombres armados a cuya cabeza figuraba un estadounidense llamado James Long, que se intitulaba general, apoderándose del lugar el 5 de octubre. No lo pudo conservar por mucho tiempo porque, habiéndose tenido inmediata noticia del suceso, una fuerza al mando del teniente coronel español Ignacio Pérez atacó a los invasores, obligándolos a rendirse con su mismo jefe y con más de 50 aventureros el 9 de octubre. Se les incautaron armas, pertrechos de guerra y dos buques.

Captura 
Siguiendo órdenes del gobernador realista Antonio María Martínez, Long fue trasladado a Monterrey y trató de excusarse aduciendo que al saber que México quería independizarse quiso tomar parte en la empresa prestándole sus servicios, cosa que no satisfizo al coronel Gaspar López, comandante general de Coahuila, enviando a Long a la capital. El 8 de abril de 1822, Long murió en prisión, al parecer, baleado por un guardia, según señaló su compañero de cárcel y después nombrado el 17 de agosto primer gobernador imperial de Texas José Félix Trespalacios.

Véase también 
Expedición Gutiérrez-Magee
Rebelión de Fredonia
Independencia de Texas

Referencias 

 

Chamizal
México en 1821
Historia de Texas
Política en 1821